Il doppio maschile  del Kremlin Cup 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer e Maks Mirny erano i detentori del titolo, ma solo Mirnyi ha partecipato in coppia con Mahesh Bhupathi.

Bhupathi e Mirnyi hanno battuto in finale 6–3, 7–5  Wayne Black e Kevin Ullyett.

Teste di serie

 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (campioni)
 Jonas Björkman /  Mark Knowles (quarti di finale)

 Wayne Black /  Kevin Ullyett (finale) 
 František Čermák /  Leoš Friedl (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2003
ATP Tour 2003